

Красновське сільське поселення — сільське поселення, Ісетський район, Тюменська область
 Красновське сільське поселення — сільське поселення, Каменський район, Ростовська область
 Красновське сільське поселення — сільське поселення, Тарасовський район, Ростовська область